Ду́мка — багатозначний термін, який, залежно від контексту, може означати:

 Думка — припущення, передбачення, намір, задум, наслідок міркування.
 Суспільна думка
 Знання в якій-небудь галузі.
 Думка (жанр) — жанр невеликої медитативно-елегійної (журливої) поезії.

Видання 
 «Громадська думка» — перша громадсько-політична і культурно-просвітницька щоденна газета
 «Наукова думка» — видавництво НАН України
 «Політична думка» (журнал). Редактор — Бистрицький Євген Костянтинович
 «Політична думка» (вебсайт www.politdumka.kiev.ua) — політологічне інтернет-видання Інституту посткомуністичного суспільства і журналу «Політична думка». Керівник проекту — Полохало Володимир Іванович.
 «Самостійна думка» — літературний і громадсько-політичний місячник
 «Селянська Думка» — тижневик у Бердичеві
 «Стрийська Думка» — інформативно-суспільний орган Підкарпаття, Покуття й Бойківщини
 «Українська думка» — видання у Львові
 «Українська думка» — видання у Великій Британії
 «Філософська Думка» — двомісячник Інституту Філософії НАН України
 «Філософська думка в Україні» — біобібліографічинй словник
 «Сіверянська думка» — Видавниче товариство

Прізвище

Носії 
 Павло Думка — український галицький громадський і політичний діяч
 Теодор Думка — бургомістр Бучача

Колективи 
 «Думка» — український державний хоровий колектив
  — заснований у 1949 році в Нью-Йорку хор української діаспори в США

Твори 
 «Ду́мка» («Тече́ вода́ в си́нє мо́ре…») — вірш Тараса Шевченка 1838 року

Див. також 
 Дума

Примітки